

Toponyme 

 Alderson, ville des États-Unis ;
 Alderson, ville des États-Unis.

Patronyme 

 Dan Alderson (1941-1989), scientifique américain ;
 Eddie Alderson (1994-), acteur américain ;
 Edwin Alfred Hervey Alderson (1859-1927), militaire britannique ;
 Erville Alderson (1882-1957), acteur américain ;
 Frederick Alderson (1867-1925), joueur de rugby à XV anglais ;
 Jack Alderson (1891-1972), footballeur anglais ;
 Jody Alderson (1935-), nageuse américaine ;
 John Alderson (1916-2006), acteur anglais.

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis